EBM (ang. evidence based medicine) – patrz: medycyna oparta na faktach
 EBM (muzyka)